

Astronomia
 11799 Lantz – asteroide della fascia principale

Geografia
 Lantz – designated place del Canada situato nella contea di Hants, in Nuova Scozia
 Lantz – comune spagnolo situato nella comunità autonoma della Navarra
 Lantz – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situata nello stato della Virginia Occidentale

Persone
 Johann Lantz – matematico gesuita tedesco
 Lisa Lantz – calciatrice svedese
 Marcus Lantz – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Robbinson Lantz Crosby – chitarrista statunitense
 Stu Lantz – ex cestista statunitense
 Walter Lantz – fumettista e regista statunitense